Пано́во — деревня в Палехском районе Ивановской области. Располагается в 14 км к северо-востоку от Палеха.

Население

Экономика 
Регулярное автобусное сообщение с посёлком Палех. Действует сельскохозяйственное предприятие ОАО «Паново», ранее известное разведением романовской породы овец.

Рядом с деревней расположен большой пруд (Пановский пруд), где обитает карась, численность которого в последнее время резко сокращается из-за размножения хищного ротана.

В деревне работает школа. Количество учеников на данный момент в районе 60 человек. Очень много учеников из близлежащих деревень: Сакулино, Пеньки, Помогалово и т.д. 

Так же работает совхоз ОАО "Паново". Количество рабочих падает с каждым годом.

См. также 
 Населённые пункты Ивановской области

Примечания 

Населённые пункты Палехского района